Суперкубок УЄФА 2009 — 34-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2008–2009 «Барселона» та переможець Кубка УЄФА 2008–2009 «Шахтар». Гра відбулася 28 серпня 2009 року на стадіоні «Луї II» в Монако.

Деталі

Примітки 

2009 у футболі
2009
Серпень 2009
Футбольні змагання у Монако